Verdenius ist der Familienname folgender Personen: 

 Jan Jacob Verdenius (* 1973), ehemaliger norwegischer Skilangläufer 
 Willem Jacob Verdenius (1913–1998), niederländischer Klassischer Philologe